Diego Contento – calciatore tedesco, difensore 
 Gaetano Contento – giurista, accademico italiano, allievo di Aldo Moro
 Manlio Contento – politico italiano

 Contento – singolo di Frah Quintale del 2020